Il doppio del torneo di tennis Lorraine Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jaroslav Navrátil e Tom Nijssen che hanno battuto in finale Rill Baxter e Nduka Odizor 6-2, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

 Jaroslav Navrátil /  Tom Nijssen (campioni)
 Jonas Svensson /  Magnus Tideman (primo turno)

 Brad Drewett /  Kelly Jones (quarti di finale)
 Gilad Bloom /  Michiel Schapers (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lorraine Open 1988